Långevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långevattnet (Angereds socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (8,83 ha)
Långevattnet (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (3 ha)
Långevattnet (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (12,9 ha)
Norra Långevattnet, sjö i Mölndals kommun,  (8,9 ha)
Södra Långevattnet, sjö i Mölndals kommun,  (9,83 ha)
Västra Långevattnet, sjö belägen i Delsjöområdets naturreservat i Göteborgs kommun,  (4,8 ha)
Östra Långevattnet, sjö i Göteborgs kommun,  (3,6 ha)
Långevattnet (Grinneröds socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (4,98 ha)
Långevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (3 ha)
Långevattnet (Ljungs socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (6,3 ha)
Långevattnet (Skredsviks socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (4 ha)
Långevattnet, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun, 
Långevattnet (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Långevattnet (Järbo socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Långevattnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (28,6 ha)
Långevattnet (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (24 ha)

Se även
Långevatten
Långvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn